Alex Murphy, joueur anglais de rugby à XIII.
 Alex Murphy, personnage principal du film RoboCop.